Ligyrocoris är ett släkte av insekter. Enligt Catalogue of Life ingår Ligyrocoris i familjen Rhyparochromidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen fröskinnbaggar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Halvvingar
Ligyrocoris